Прип'ять — річка в Україні та Білорусі
 Прип'ять — колишнє місто обласного підпорядкування в Київській області (місто-примара)
 Прип'ять — село, Волинська область, Ковельський район (до 2020 року — Шацький район)
 Прип'ять — залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці
 Прип'ять — поширений радянський радіометр.